Богларка Капаш (; ) — венгерская пловчиха, чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы. Специализируется в плавании вольным стилем на средних дистанциях (400 и 800 метров) и баттерфляе.

Победила в финале на 800 метров вольным стилем на чемпионате Европы 2012 года.

Участвовала в Олимпиаде-2008 в Пекине на дистанции 400 м вольным стилем, где не прошла дальше первого раунда.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне пробилась в финал заплывов на 800 метров вольным стилем, где заняла 6-е место.
На Олимпиаде-2016 в Рио заняла 3е место на дистанции 800м вольным стилем

В мае на чемпионате Европы по водным видам спорта, который состоялся в Будапеште, в Венгрии, Богларка на дистанции 200 метров баттерфляем завоевала золотую медаль, проплыв в финале за 2:06,50 и став 8-кратной чемпионкой Европы. В составе эстафетной команды на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала серебряную медаль. На дистанции 400 метров вольным стилем Богларка завоевала бронзовую медаль.

Примечания 

Пловцы Венгрии
Чемпионы Европы по плаванию
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по плаванию